Rajabi ist der Familienname folgender Personen:

 Hamed Rajabi (* 1982), iranischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Leila Rajabi (* 1983), weißrussische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Mohammad Rajabi Davani (* 1961), iranischer Islamwissenschaftler
 Peyman Rajabi (* 1983), iranischer Sprinter